Григорий Павлович Арутюнов (род. 20 июня 1953 года) — советский и российский  и , член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 20 июня 1953 года в городе Тбилиси Грузинской ССР (ныне — Грузия).

В 1977 году — с красным дипломом окончил лечебный факультет 2-й МОЛГМИ имени Н. И. Пирогова, где в дальнейшем и работает, пройдя путь от ординатора до профессора и заведующего кафедрой терапии (с 2001 года), далее кафедрой внутренних болезней педиатрического факультета, проректор по лечебной работе (с 2008 года), а с 2015 года — заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики педиатрического факультета.

В 1991 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Темпы формирования очага некроза в миокарде и их прогностическая роль».

В 1994 году — присвоено учёное звание профессора.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Ведёт исследования в области профилактики развития коронарной болезни сердца и её осложнений.

Выполнил Всероссийское эпидемиологическое исследование по выявлению встречаемости кахексии у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Под его руководством разработаны и внедрены новые методы диагностики и коррекции лёгочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности и острого инфаркта миокарда.

Автор более 270 статей в различных журналах, соавтор «Руководства по кардиологии» (2004), а также «Национального руководства по кардиологии» (2007), «Хроническая сердечная недостаточность» (2009), «Терапия факторов риска сердечнососудистых заболеваний».

Под его руководством защищены 19 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Научно-организационная деятельность 
 вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ);
 президент Евразийской Ассоциации Терапевтов;
 член правления Всероссийского общества специалистов по сердечной недостаточности;
 член президиума Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК);
 ответственный секретарь национальных кардиологических журналов «Сердце» и «Журнал сердечная недостаточность», а также член редколлегии «Клиническая фармакология и терапия», заместитель главного редактора журнала "Клиническая нефрология, главный редактор журнала «Eurasian Journal of Internal Medicine», член редколлегии «European Journal of Internal Medicine».

Награды 
 Заслуженный врач Российской Федерации (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ